Rubia silvestre puede referirse a:
 El nombre común de la planta Galium mollugo.
 El nombre común de la planta Rubia peregrina.
 El nombre común de la planta '''''Rubia tinctorum.